Могель (, ) — испанская фамилия баскского происхождения.

Известные носители:
 Могель, Бисента (1782—1854) — баскская писательница.
 Могель, Венсеслао (около 1890 — около 1975) — мексиканский студент, оставшийся в живых после расстрела, получив девять пуль, включая контрольный выстрел в голову.
 Могель, Хуан Антонио (1745—1804) — баскский писатель, католический священник.